Silver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Silver Township (Iowa)
 Silver Township (Minnesota)